Саммит НАТО () — периодически происходящая встреча глав государств и глав правительств стран-участников Североатлантического договора (стран-членов НАТО) для оценки и определения стратегического направления деятельности организации, а также для утверждения регламента проведения выборов нового генерального секретаря; место и время проведения саммитов определяет Североатлантический совет.

История 

С момента основания НАТО в 1949 году было проведено более тридцати саммитов. Последний очередной саммит назначили на лето 2022 года, однако вторжение российских войск на Украину заставило Альянс собрать внеочередное совещание уже 25 февраля. В результате проведённой онлайн-конференции было решено немедленно мобилизовать все Силы быстрого реагирования НАТО. Также появился новый формат для общения в рамках противодействия военным операциям РФ на Украине.

Примечания

Ссылки 
 Summit meetings nato.int

НАТО